Višera è un toponimo russo che può indicare:
 Višera: un fiume della Russia europea orientale, affluente della Kama;
 Višera: un fiume della Russia europea settentrionale, affluente della Vyčegda;
 Malaja Višera, cittadina della oblast' di Novgorod;
Višera, romanzo di Varlam Šalamov.